

Persone
Georg Andreas Gabler (1786-1853), filosofo tedesco
Johann Philipp Gabler (1753-1826), teologo protestante tedesco
Joseph Gabler (1700-1771), costruttore di organi tedesco
Milt Gabler (1911-2001), produttore discografico statunitense

Film
Hedda Gabler, film del 1920
Il mistero della signora Gabler, film del 1975

Altro
Hedda Gabler, dramma dello scrittore Henrik Ibsen
Gabler, monte alpino in provincia di Bolzano